Dalin ist der Familienname folgender Personen:

 Kalle Dalin (* 1975), ehemaliger schwedischer Orientierungsläufer
 Olof von Dalin (1708–1763), schwedischer Dichter, Schriftsteller, Satiriker und Historiker
 Viktor Moiseevic Dalin (1902–1985), russischer Historiker

Dalin ist der Vorname folgender Person:
 Liu Dalin (* 1932), chinesischer Soziologe und Sexualwissenschaftler

Dalin ist darüber hinaus ein Ortsname:
 Dalin (Chiayi) (大林鎮), eine Landgemeinde im Landkreis Chiayi in der Republik China auf Taiwan
 Dalin GR, Ortsteil der Gemeinde Cazis in der Schweiz
 Dalin (Masanjia) (大林村), ein Dorf des Straßenviertels Masanjia im Stadtbezirk Yuhong der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning

Siehe auch:
 Dahlin
 Dallin
 Dalen (Begriffsklärung)